Schweiz fotbollslandslag kan avse
Schweiz herrlandslag i fotboll
Schweiz damlandslag i fotboll